Roter Oktober steht historisch für
 Oktoberrevolution 1917

davon abgeleitet:
 Roter Oktober (Süßwarenfabrik) Moskau
 Roter Oktober (Metallurgiebetrieb) Wolgograd
 Roter Oktober - Organisation zum Aufbau der Kommunistischen Partei in Deutschland, eine Nachfolgeorganisation der KPD/ML, siehe Kommunistische Partei Deutschlands/Marxisten-Leninisten#Nachfolgeorganisationen

Siehe auch:
 Jagd auf Roter Oktober (Begriffsklärungsseite)
 Oktoberrevolutions-Gletscher
 Orden der Oktoberrevolution
 Oktoberrevolutions-Insel
 Oktoberrevolutions-Kanal 
 Krasny Oktjabr (Begriffsklärungsseite)
 Oktjabrski (Begriffsklärungsseite)
 Deutscher Oktober
 Kleine Oktobristen